Kentland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kentland (Illinois)
 Kentland (Indiana)
 Kentland (Maryland)